Рафаел Надал је четрнаести пут освојио титулу. У финалу је победио Каспера Руда са 6:3, 6:3, 6:0.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Референце

Спољашње везе 

 B92 sport: Sva finala Rolan Garosa

Отворено првенство Француске у тенису 2022.
Отворено првенство Француске у тенису – мушкарци појединачно